Виркола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виркола, Бьёрн (род. 1943) — норвежский прыгун с трамплина, двоеборец и футболист, чемпион мира по прыжкам на лыжах.
 Виркола, Томми (род. 1979) — норвежский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.